Las Cañas peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Las Cañas, localité argentine située dans le département de Santa Rosa, province de Catamarca ;
 Las Cañas, localité argentine située dans le département de Guaymallén, province de Mendoza.

Uruguay 
 Las Cañas, localité uruguayenne située dans le département de Cerro Largo ;
 Las Cañas, ville et station balnéaire uruguayenne, située dans le département de Río Negro.